Марсиане — вымышленные обитатели планеты Марс.
 Марсиане (альбом) — третий студийный альбом группы Братья Грим, выпущенный 17 ноября 2007 года.
 Марсиане (группа учёных) — группа венгерских учёных еврейского происхождения, эмигрировавших в США в первой половине XX века.

См. также 
 Марсианин